Trampolina 1 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje odbyły się 14 lipca, a finał został rozegrany 16 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 51 zawodników z 31 państw. Dwunastu najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwycięzcą konkurencji został reprezentant Chin Peng Jianfeng. Drugą pozycję zajął również zawodnik z Chin He Chao, trzecią zaś reprezentujący Włochy Giovanni Tocci.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017